Plusieurs villes possèdent une rue ou une place de la Perle :

Algérie 
 Place de la Perle à Oran

Bahreïn 
 Place de la Perle à Manama

Belgique 
 Rue de la Perle à Bruxelles

France 
 Rue de la Perle au Mans
 Rue de la Perle à Paris

Voir aussi 
 

Perle